Ги I
 Ги I (ок. 1131—1175) — граф Невера, Осера и Тоннера с 1161.
 Ги I де Блуа-Шатильон (ок. 1298—1342) — граф Блуа, Дюнуа и Фретаваля, сеньор Авен, Трелон, Гиз с 1307 года, сеньор де Шато-Рено с 1332 года. 
 Ги I де Лузиньян (ум. 1308) — сеньор де Лузиньян, граф де Ла Марш и д’Ангулем.
 Ги I де Понтье (ум. 1100) — граф де Понтье (с 1053), участник нормандского завоевания Англии.
 Ги I де ла Рош (1205—1263) — сеньор Фив с 1211 года, герцог Афинский с 1225 года.
 Ги I де Люксембург-Линьи (1340—1371) — граф де Сен-Поль (под именем Ги VI) с 1360, граф Линьи, сеньор Русси и Бовуар с 1364 года.
 См. также 
 Гвидо I